51 страна подала заявки на участие в Кубке африканских наций 2004 года, претендуя на 16 мест в финальном турнире.  (действующий чемпион) и  (хозяин турнира) получили путёвки автоматически, а остальные 49 стран разыграли 14 путёвок в 13 отборочных группах (13 победителей групп и лучшая из команд, занявших вторые места).

Группа 1 

 отказались от участия в турнире.

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8 
  отказались от участия в турнире

Группа 9

Группа 10 

 отказалась от участия в турнире.

Группа 11

Группа 12

Группа 13

Отбор лучших

Примечания

Ссылки 
 Страница на rsssf.com 

Кубки африканских наций
Футбол в Африке в 2002 году
Футбол в Африке в 2003 году